ООО «МЕДИА1» — российская частная группа компаний, объединяющая активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», оператора наружной рекламы Gallery и ГК «Выбери Радио». «МЕДИА1» осуществляет продажи прямой рекламы на ключевых сегментах медиаиндустрии: телевидение, радио, наружная реклама, диджитал и дистрибуция, реализует спонсорские и специальные проекты, включая эфирные, онлайн и живые мероприятия, а также кросс-медийные форматы. Штаб-квартира располагается в Москве.

История 
В 2007 году приобретены 35 региональных ТВ-каналов.

В 2008 году создан холдинг «Выбери Радио», управляющий радиостанциями в регионах. 55 радиостанций в 20 городах России.

В 2009 году холдинг «Медиа-Один» объединил свои ТВ активы с «МУЗ-ТВ» и «7ТВ».

В 2011 году медиагруппа «ЮТВ» объявила о создании совместного предприятия с The Walt Disney Company. По итогам встречи председателя Правительства Владимира Путина с руководством компании Дисней и медиагруппы ЮТВ, Disney купила 49 % акций принадлежащей холдингу «Семёрки» с целью запуска одноимённого общедоступного телеканала. В России запущен Канал Disney, единственный в мире бесплатно вещающий в эфире.

В отличие от многих других каналов Disney в Европе, которые транслируют один видеопоток с несколькими языковыми дорожками, российская версия сделана специально для России. Почти все названия и логотипы канала переведены и адаптированы.

В 2012 году произошел запуск канала «Ю». Также в этом году «МУЗ-ТВ» получил право на осуществление эфирного наземного цифрового вещания во втором мультиплексе на территории Российской Федерации. «МУЗ-ТВ» получил 20 кнопку вещания по всей стране.

В пятницу, 1 августа 2014 года, Disney Channel Russia, наряду с другими каналами Disney по всему миру, провели ребрендинг с новым логотипом и фирменным стилем в рамках своей всемирной кампании по ребрендингу.

В 2015 году приобретена доля в СТС Медиа.

В 2018 году в состав холдинга вошел оператор наружной рекламы «Gallery». Началась активная цифровизация поверхностей по всей территории России.

В 2019 году происходит объединение всех активов в группу компаний «МЕДИА1».

В 2020 году ГК «Выбери Радио» запускает в партнерстве с Main Agency маркетплейс радио рекламы GETRADIO.

В 2021 году «Премия Муз-ТВ 20/21» собрала рекордную аудиторию. Свыше 20 миллионов человек посмотрело премию на ТВ и Digital. 120 миллионов составил суммарный охват в интернете.

Весной 2022 года «МЕДИА1» сообщил, что оператор наружной рекламы «Gallery» запустил VDOOH - платформу для размещения рекламы на цифровых экранах.

В июле 2022 года группа компаний «МЕДИА1» объявила о переходе в управление радиохолдинга «Выбери Радио» 16 радиостанций «Газпром-медиа» в Перми, Екатеринбурге и Самаре.

В сентябре 2022 года компания запустила новый официальный сайт.. 

14 декабря 2022 года группа компаний «МЕДИА1» и компания Меркурий Контент, основанная продюсером Эдуардом Илояном, запустили федеральный семейный развлекательный канал «СОЛНЦЕ» не только России, но и СНГ.

Руководство

Генеральный директор 
Ян Кухальский (с 12 ноября 2019 года)

Активы 

 Телеканалы: МУЗ-ТВ, Солнце, Ю
 Радио: холдинг «Выбери Радио»
 ООН: оператор наружной рекламы Gallery
 Интернет: диджитал-департамент «МЕДИА1»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт «МЕДИА1»